OTS est une série de satellites de télécommunications européens
 OTS est une extension du format informatique OpenDocument ;
 OTS est l'abréviation de la secte « Ordre du Temple solaire ».